

Libri 
Vent'anni – romanzo di Corrado Alvaro del 1930

Cinema 
Vent'anni – film del 1949 diretto da Giorgio Bianchi
Vent'anni (Twenty Something) – cortometraggio del 2021 della serie SparkShorts della Pixar, diretto da Aphton Corbin

Musica 
Vent'anni... – album di Massimo Ranieri del 1970
Vent'anni/Io non avrò – 45 giri di Massimo Ranieri del 1970
Vent'anni – singolo dei Måneskin del 2020